Sjömanskyrkan kan avse:

Svenska kyrkan i utlandet – ett samlingsnamn för Svenska kyrkans utlandsförsamlingar samt de centrala organen i Uppsala
Sjömanskyrkan i Gävle – en kyrkobyggnad i Gävle
Sjömanskyrkan i Göteborg – en stiftelse som bedriver verksamhet i en byggnad vid Stigbergstorget i Göteborg
Sjömanskyrkan i Oxelösund – en kyrkobyggnad och verksamhet i Oxelösund
Sjömanskyrkan, Helsingfors – en kyrka i Nordsjö i Helsingfors
Sjömanskyrkan, Malmö – kyrkoverksamhet i Sjömansgården i Malmö
Sjömanskyrkan, Pula – en kyrka i Pula i Kroatien
Sjömanskyrkan Stockholm – en stiftelse som grundades år 1917